Yan (district), een district in de Maleisische deelstaat Kedah
Yan (stad), een stad in de Maleisische deelstaat Kedah
Yan (achternaam), een Chinese en Vietnamese achternaam
Yan (staat), een van de Strijdende Staten in China
Yan (dier), een geslacht van vlokreeften